Steve Lawrence, acteur et chanteur américain ;
 , informaticien australien ;
 Steve Lawrence, cycliste britannique.